Der Royal London One-Day Cup 2016 war die dritte Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb fand zwischen dem 5. Juni und 17. September 2016 zwischen den 18 englischen First-Class-Countys statt. Im Finale konnte sich Warwickshire mit 8 Wickets gegen Surrey durchsetzen.

Format 
Die 18 Mannschaften wurden in zwei Gruppen mit je 9 Mannschaften gelost, in der jedes Team einmal gegen jedes andere antrat. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Besten einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, wo dann der Sieger im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Resultate

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Englische Cricket-Saison 2016
2016